Il doppio del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Jack Waite che hanno battuto in finale Vladimir Gabričidze e Andrej Merinov 4-6, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Jack Waite (Campioni)
 Luis Lobo /  Roberto Saad (primo turno)

 Udo Riglewski /  Richard Vogel (primo turno)
 Patricio Arnold /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Neu Ulm Challenger 1994